Walheim (Aken), een plaats in de Duitse gemeente Aachen, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Walheim (Baden-Württemberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Walheim (Frankrijk), een Franse gemeente in de Elzas